Debele ist der Familienname folgender Personen:

 Bekele Debele (* 1963), äthiopischer Langstreckenläufer
 Chimdessa Debele (* 2003), äthiopischer Langstreckenläufer 
 Dereje Debele (* 1986), äthiopischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Debelle